Листвянка — топоним:

Населённые пункты

Россия 
Алтайский край
 Листвянка — село в Топчихинском районе Алтайского края.

 Иркутская область
 Листвянка — посёлок городского типа в Иркутском районе Иркутской области.
 Листвянка — деревня в Куйтунском районе Иркутской области.

 Кемеровская область
 Листвянка — деревня в Ижморском районе Кемеровской области.
 Листвянка — деревня в Тисульском районе Кемеровской области.
 Листвянка — посёлок в Топкинском районе Кемеровской области.
 Листвянка — посёлок в Тяжинском районе Кемеровской области.

 Другие области
 Листвянка — деревня в Целинном районе Курганской области.
 Листвянка — посёлок в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Листвянка — село в Черепановском районе Новосибирской области.
 Листвянка — посёлок в Беляевском районе Оренбургской области.
 Листвянка — посёлок в Рязанском районе Рязанской области.

Украина 
 Листвянка — село в Розовском районе Запорожской области.

Реки 
 Листвянка — река в Томской области, приток Кёнги.
 Листвянка — река в Томской области, приток Ломовой.
 Листвянка — река в Томской области, приток Махни.
 Листвянка — река в Томской области, приток Малой Еловой.
 Листвянка — река в Красноярском крае, приток Малой Кети.
 Листвянка — река в Красноярском крае, приток Большого Улуя.
 Листвянка — река в Рязанской области, приток Оки.

Другое 
 Листвянка — железнодорожная станция Сасовского направления Московской железной дороги

См. также 
 Новолиствянка